Анна Леонова:
 Леонова, Анна Борисовна (род. 1949) — советский и российский психолог.
 Леонова, Анна Дмитриевна (1923—2008) — трактористка, Герой Социалистического Труда.
 Леонова, Анна Николаевна (1922—2010) — мастер Рязанского завода электронных приборов, Герой Социалистического Труда.